Влади́мир Миха́йлович Ло́вчев (род. 15 января 1958, Казань, ТАССР, РСФСР, СССР) — российский историк, общественный деятель, один из идеологов и организаторов трезвеннического движения в Советском Союзе и Российской Федерации.

Председатель «Международной независимой ассоциации трезвости» (МНАТ). Доктор исторических наук, профессор.

Образование 
В 1980 году с отличием закончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина, в 1993 году — факультет социальной работы Казанского государственного медицинского института.

Общественная деятельность 
С середины 1980-х годов В. М. Ловчев принимал активное участие в трезвенническом движении.

Осенью 1986 года вступил в Казанский городской клуб трезвости «Феникс».

В 1986—1988 годах являлся инструктором Татарского республиканского совета «Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость» (ВДОБТ). В 1988—1990 годах — заместитель председателя Приволжского районного совета ВДОБТ (Казань).

26 — 27 января 1991 года принимал участие в московском собрании инициативной группы по созданию «Независимой трезвеннической ассоциации» (в дальнейшем — МНАТ), являющейся коллективным членом «Интернациональной организации гуманизма и трезвости» (ИОГТ) — International Organisation of Good Templars (IOGT).

В 1991—1993 годах — сопредседатель, с ноября 1995 года — председатель МНАТ. Почётный член МНАТ с 2004 года.

Делегат II (Москва, 1992 год), IV (Алушта, 1997 год), V (Киев, 2001 год) и VI (Казань, 2004 год) конференций МНАТ.

В современном — четвертом трезвенническом движении контакты начались в конце 80 годов, тогда Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость (ВДОБТ) стало действительным членом всемирной организации, затем Международная независимая ассоциация трезвости (МНАТ) — Ловчев Владимир Михайлович; Молодёжная антинаркотическая федерация России (МАФР) — Маюров Яков Александрович; Оптималист — Кутепов Виталий Иванович.

В 2001—2003 годах — член экспертно-консультативного совета Республиканского центра профилактики наркотизации населения при Кабинете министров Республики Татарстан.

Член межкомиссионной группы по противодействию употреблению психоактивных веществ Общественной палаты Республики Татарстан.

16 июня 2012 года В. М. Ловчев принял участие в работе проводившегося при поддержке Аппарата Президента Республики Татарстан «круглого стола» на тему «Нет алкоголю на детских площадках г. Казани», призванного найти практические инструменты для решения проблемы распития спиртных напитков на территории детских площадок столицы республики.

Является одним из учредителей Казанского Общественного Фонда «Выбор».

В. М. Ловчев — участник целого ряда региональных, российских и международных трезвеннических семинаров, коллоквиумов, конференций и съездов.

Делегат Всемирных конгрессов ИОГТ — IOGT: 64-го (Эстерсунд, Швеция, 1998 год), 65-го (Истборн, Великобритания, 2002 год) и 66-го (Базель, Швейцария, 2006 год).

В начале 2000-х годов В. М. Ловчев выступил одним из инициаторов запрета на проведения так называемых «праздников пива», проводившихся в центре Казани. В результате организованных МНАТ, при поддержке других общественных организаций, протестных акций «праздники пива» ушли в прошлое и была снесена находившаяся недалеко от Казанского Кремля пивная «Раки», долгие годы являющаяся символом коммерческой алкоголизации населения.

Идея серии «антипивных» акций родилась и начала реализовываться в 2002 году. Тогда многие жители города Казани были возмущены тем, что как раз перед выпускными экзаменами в городе собирались провести так называемый День пива. Благодаря инициативе Международной независимой ассоциации трезвости (МНАТ, председатель Ловчев В. М.) День пива был отменен. С 2003 года проект антипивной акции «Есть альтернатива кружке пива» ежегодно реализовывается при поддержке творческих, спортивных коллективов города, профилактических организаций (МНАТ, ОФ «Город без наркотиков», центр профилактики «Выбор», реабилитационный центр «Роза ветров», городской наркологический диспансер).

В. М. Ловчев является инициатором и организатором возрождённых «Праздников трезвости», научно-практических трезвеннических чтений, посвящённых казанскому трезвенническому движению, которые проходят в Казани с 2010 года, а также многочисленных трезвеннических выставок в Музее Е. А. Боратынского и Доме-музее академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых в Казани.

Из тех городов, кто возрождал праздник трезвости, Казань была в первых рядах. Вообще-то, даже как-то странно звучит: праздник трезвости. Но в России всё не как у людей: живой труп, горячий снег, праздник трезвости… Однако прошло несколько лет, и теперь уже никто не удивляется странному названию праздника. В центральной части города собираются представительные люди и обсуждают проблемы трезвости. И это вполне нормально.

В 2013 году высказался за возрождение медвытрезвителей, при условии разработки чётких должностных инструкций для полицейских в части направления в них граждан.

В тесном сотрудничестве с другими общественными организациями, руководимый В. М. Ловчевым МНАТ проводит акции в защиту памятников истории и культуры. В частности, он выступил одним из инициаторов возрождения Музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Казани, что позволило привлечь внимание властей к этой проблеме.

Особое место в деятельности В. М. Ловчева занимает популяризация дореволюционного трезвеннического наследия и, в первую очередь, «Казанского Общества Трезвости» и его наиболее известных деятелей — А. Т. Соловьёва и профессора Н. Ф. Катанова.

Благодаря активной позиции МНАТ, возглавляемой В. М. Ловчевым, в 2005 году Школьный переулок в Казани, в котором долгое время жил Н. Ф. Катанов, был переименован в Катановский.

Общественная деятельность В. М. Ловчева высоко оценивается как в самой Российской Федерации, так и за рубежом, подтверждением чего служат положительные публикации в российских СМИ и тиражирование опыта казанских трезвенников в других регионах страны.

«С казанскими трезвенниками и председателем МНАТ — казанским историком и известным общественником Владимиром Михайловичем Ловчевым — мы тесно общаемся и поддерживаем разносторонние контакты с 2000 года, — отмечали в 2007 году активисты трезвеннического движения из Хакасии. — Из столицы Татарстана аскизцы регулярно получают выпускаемые МНАТ при поддержке Казанского общественного фонда „Выбор“ информационный бюллетень „Феникс“ и приложение к нему под названием „Эйфория“, которые здорово помогают нам в общественной работе».

Научная и преподавательская деятельность 
В 1983 году В. М. Ловчев защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Западногерманская буржуазная историография Великой французской революции», в 2013 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Проалкогольные и антиалкогольные традиции в европейской культуре: становление и современные социокультурные практики».

С 1988 года — преподаватель, затем доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Казанского высшего военного командного училища.

С сентября 2010 года — доцент, в настоящее время — профессор кафедры социальной и политической конфликтологии Казанского национального исследовательского технологического университета.

Преподает курсы: «Экологические конфликты», «Конфликты и девиации в молодежной среде», «Методика преподавания конфликтологии в высшей школе», «Региональная конфликтология», «Этнографическая карта мира», «Конфликтология духовной сферы», «Межкультурные коммуникации и конфликты».

Основная сфера научных интересов: социально-культурный конфликт проалкогольной и безалкогольной традиций, история Великой французской революции, опыт зарубежных движений в сфере общественного здоровья и его адаптация к условиям СНГ, роль психоактивных веществ в античной культуре.

Автор более двадцати книг и брошюр и более ста статей, в том числе, исследования «Алкоголь в европейской культуре» (Москва, 2012 год), учебного пособия в двух частях (в соавторстве с А. Л. Салагаевым) «Социальные девиации в молодёжной среде: конфликтологический подход» (Казань, 2011 год), монографии (в соавторстве с В. Е. Уткиным) «Антинаркотическое воспитание молодежи призывного возраста и курсантов военных вузов средствами зарубежной и отечественной художественной литературы» (Казань, 2009 год).

В исследовании В. М. Ловчева «Алкоголь в европейской культуре» рассмотрены основные механизмы внедрения в культуру Европы моделей поведения, связанных с потреблением алкоголя и других психоактивных веществ, анализируется диалектика взаимодействия проалкогольной и безалкогольной традиции в культуре Европы от классической древности до наших дней. В монографии также рассматривается влияние европейских алкогольных традиций на российскую культуру.

В монографии «Алкоголь в российской культуре (конфликтологический аспект)» (Казань, 2013 год) рассматриваются основные механизмы внедрения в культуру России моделей поведения, связанных с потреблением алкоголя и других психоактивных веществ,
анализируется диалектика взаимодействия проалкогольной и безалкогольной традиции в отечественной культуре от Древней Руси
до наших дней. В монографии также рассматривается влияние на российскую культуру европейских алкогольных традиций.

В 2015 году Общественной организацией Общее дело был записан видео-ролик с участием В. М. Ловчева на тему «Почему князь Владимир выбрал Христианство?».

Издательская и редакторская деятельность 
В. М. Ловчев является редактором центрального печатного органа МНАТ — информационного бюллетеня МНАТ «Феникс», издающегося в Казани с 1991 года, а также приложения к нему «Эйфория».

В 1998 году за редактирование «Феникса» он был награждён премией Международного комитета по наркотикам.

Редактор «Словаря Международной независимой ассоциации трезвости», выдержавшего несколько изданий.

Инициатор создания серии профилактических буклетов «Делать жизнь с кого?» (2001 — 2004 годы).

Научные труды и публикации 
Монографии:

Ловчев В. М. Алкоголь в европейской культуре. — М.: КДУ, 2012. — 548 с.

Ловчев В. М. Алкоголь в российской культуре (конфликтологический аспект). — Казань. КНИТУ, 2013. — 252 с.

Ловчев В. М., Уткин В. Е. Антинаркотическое воспитание молодежи призывного возраста и курсантов военных ВУЗов средствами зарубежной и отечественной художественной литературы (Монография). — Казань: КВВКУ, 2009. — 168 с.

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:

Ловчев В. М. Начало производства алкогольных изделий // Вестник Казанского технологического университета. — 2011. — № 1. — С. 178—185.

Ловчев В. М. Начало производства алкогольных изделий и первые издержки с ним связанные // Вестник Казанского технологического университета. — 2011. — № 19. — С. 237—245.

Ловчев В. М. У истоков европейской алкогольной и безалкогольной традиций (алкоголь и другие психоактивные вещества в Гомеровской Греции, XI—VIII вв. до н. э.) // Вестник Казанского технологического университета. — 2012. — № 22. — С. 174—182.

Ловчев В. М. Египет: производство и потребление алкогольных изделий и других психоактивных веществ // Вестник Казанского технологического университета. — 2013. — № 2. — С. 237—242.

Ловчев В. М. Брендирование в алкогольной промышленности и персонажи российской культурной истории // Вестник Казанского технологического университета. — 2013. — № 5. — С. 311—316.

Ловчев В. М. Новейшие явления и механизмы наращивания пронаркотических смыслов мировой культуры // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. — 2013. — № 2. — С. 8-12.

Ловчев В. М. Судьба радикального антидионисийского мифа в свете противоборства алкогольной культуры и безалкогольной субкультуры / В. М. Ловчев // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. — Т. 155. — Кн. 3. — Ч. 1. — С. 263—271.

Ловчев В. М. Французская литература первой половины XIX века и её влияние на пронаркотическую традицию в российской культуре // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. — 2013. — № 3. — С. 4-10.

Публикации в других изданиях:

Lovchev V. «Getting High» without drugs in Post-soviet Russia// Drugs: Education, Prevention and Policy. — Oxford. — 1996. — Vol. 3. — № 1. — Р. 101—105.

Ловчев В. М. Эйфория борьбы против наркотического кайфа (европейское культурное наследие как средство антинаркотического воспитания курсантов)// Об организации и проведении образовательного процесса при обучении по новым учебным планам и программам. Сборник тезисов докладов и сообщений XVIII научно-методической конференции. — Казань, 1996. — С. 118—119.

Ловчев В. М. Социальные издержки политики Александра Македонского по форсированному внедрению восточных норм винопития// Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах. Материалы военной секции международной научно-методической конференции. Сочи, 28-30 мая 1998 года. Книга 2. — Сочи, 1998. — С. 101—103.

Ловчев В. М. К вопросу о кончине выдающегося полководца античности (смерть Александра Македонского в контексте употребления психоактивных веществ) // Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах. Материалы военной секции международной научно-методической конференции. Сочи, 28-30 мая 1998 года. Кн. 2. — Сочи, 1998. — С. 104—106.

Ловчев В. М., Поляков В. В. Образы античной и средневековой культуры как средство антинаркотического воспитания военнослужащих. — Казань: КФЧТИ, 1999. — 32с.

Ловчев В. М. Психоактивные вещества в культуре Греции гомеровского периода// Античность: события и исследователи. Межвузовский сборник. — Казань: КГУ, 1999. — С. 27-38.

Ловчев В. М. Древнегреческая мифология и психоактивные вещества (о способах активизации работы курсантов при изучении античной культуры)// Проектирование содержания психолого-педагогической подготовки курсантов. — Казань: КФЧТИ, 1999. — С. 72-73.

Ловчев В. М. Военная мысль древних римлян о роли алкоголя как стратегического и тактического оружия// Проектирование содержания психолого-педагогической подготовки курсантов. — Казань: КФЧТИ, 1999. — С. 74-75..

Ловчев В. М. Военный и политический разрыв Рима с Этрурией: сказался ли на событиях типа потребления психоактивных веществ? (Изучение классических культур древности в военном вузе и его связь с антинаркотическим воспитанием)// Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах. Сб. тезисов докладов и выступлений на военной секции международной научно-методической конференции 26-28 мая 1999 года. — Сочи; Казань. 1999. — С. 80-81.

Ловчев В. М. Вино и смерть в античной культуре// Основы собриологии, валеологии, социальной педагогики и алкологии Тезисы докладов международного семинара. Вып. 7. — Нижний Новгород; Алушта, 1999. — С. 26-27.

Ловчев В. М. Басни Эзопа как источник информации об алкогольных проблемах античности// Основы собриологии, валеологии, социальной педагогики и алкологии. Вып. 7. — Нижний Новгород; Алушта, 1999. — С.28.

Ловчев В. М. Мыслители Древнего мира о доалкогольном периоде в истории человечества// XXI век — без наркотиков. Первая региональная научно-практическая конференция. (Статьи, тезисы докладов и выступлений). — Елец, 2000. — С. 60-62.

Ловчев В. М. Психоактивные вещества и размывание героико-патриотического идеала в культуре архаической Греции (к вопросу о влиянии лирической поэзии VII—VI вв. до н. э. на модели поведения)// Обучение и воспитание на пороге XXI века. Сборник статей. — Новосибирск. 2000. — С.93-104.

Ловчев В. М. Пронаркотическое культурное поле: структура и тенденции его развития. — Казань: Отечество, 2000. — 55 с.

Ловчев В. М. Знаковая фигура противоборства проалкогольных и антиалкогольных тенденций (Демосфен и политическая элита классических Афин) // Основы собриологии, валеологии, социальной педагогики и алкологии. (Тезисы докладов международного семинара). Вып.9. — Нижний Новгород; Севастополь, 2000. — С. 33-35.

Ловчев В. М. Оригинальный художественный прием на службе рационального познания (Ксенофонт об алкоголе и его воздействии на организм человека) // Основы собриологии, валеологии, социальной педагогики и алкологии (Тезисы докладов международного семинара). Вып. 9. — Нижний Новгород; Севастополь, 2000. — С. 35-36.

Ловчев В. М. У истоков экспериментального познания фармакологических эффектов алкоголя (библейский пророк Даниил против царского типа винопотребления) // Основы собриологии, валеологии, социальной педагогики и алкологии. Вып. 9. — Нижний Новгород; Севастополь, 2000. — С. 36-37.

Ловчев В. М. Римские философы I века до н. э. — II века н. э. о психоактивных веществах. — Казань: КФЧТИ, 2001. — 52с.

Ловчев В. М. Отклонение от нормы умеренности и его военно-политические последствия (Сулла и проблема винопития в Риме I века до н. э.) // Девиантное поведение: проблема, практика, перспективы. Сборник тезисов докладов и выступлений на III-ей межвузовской научно-практической конференции 29 марта 2001 года. — Казань: КФЧТИ, 2001. — С. 57-58.

Ловчев В. М. Демонтаж пронаркотического культурного поля как социальная инновация (от Кратета Фиванского до практики современных добровольческих антинаркотических организаций) // Образование и практика специалистов социальной работы: состояние, проблемы и перспективы. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. — Казань: КГМУ, 2001. — С. 247—248.

Ловчев В. М. Пронаркотический счет времени и подходы к его демонтажу (Античность-Возрождение-современный опыт) // XXI век: здоровый образ жизни. Региональная научно-практическая конференция. (Статьи, тезисы докладов и выступлений). — Елец. 2001. — С. 29-31.

Ловчев В. М. Универсальная модель пронаркотического мировосприятия и опыт её демонтажа в практической деятельности трезвеннических организаций // Профилактика наркотической зависимости в подростковой и молодежной среде. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. 14-16 ноября, 2000. — Казань: Отечество, 2001. — С. 156—162.

Ловчев В. М. Варвары и их винопотребление глазами граждан Римского государства конца республики и эпохи империи // Сборник научных статей. № 2 (3). Москва: Военный ун-т, 2002. — С. 66-77.

Ловчев В. М. «В песнях любовь сочетать с полною чашей вина?» (Август против Овидия) //. Сборник научных трудов, посвященный памяти профессора Владимира Даниловича Жигунина. — Казань: КГУ, 2002. — С. 393—401.

Ловчев В. М. Пронаркотическое культурное поле и оздоровление общества // Девиантное поведение: вопросы, опыт, направления деятельности. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции 19 марта 2002. — Казань: КФЧТИ, 2002. — С. 51-56.

Ловчев В. М. Биографический материал как средство профилактики наркотических проблем (из опыта работы отечественных и зарубежных трезвеннических организаций) // Наркомания и общество: пути решения проблемы. Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. Казань, 6-7 октября, 2003. — Казань, 2003. — С. 82-84.

Ловчев В. М. Использование римской изящной словесности в целях профилактики злоупотребления психоактивными веществами (Марциал о римском винопотреблении) // Педагогическое наследие профессора Н. М. Таланчука и современные проблемы социального воспитания. Тезисы докладов и выступления на III-ей Всероссийской научно-практической конференции 26 октября 2002 года. — Казань: ИСПО РАО, 2003. — С. 109—114.

Ловчев В. М. Музеи против наркомании (зарубежные профилактические музеи и проблемы адаптации их опыта к российским условиям) // Предупреждение наркомании: социальная стратегия, тактика и опыт организации. Сборник материалов регионального научно-практического семинара. Часть первая. — Казань, 2003. — С. 112—114.

Ловчев В. М. Вино и винопотребление в Новом Завете // Сборник научных статей. № 2 (2). Москва: Военный университет, 2003. — С. 94-106.

Ловчев В. М. Работа с восприятием пространства в антинаркотической профилактике // XXI век: здоровый образ жизни. Международная научно-практическая конференция. (Статьи, программы, тезисы докладов и выступлений). — Елец. 2003. — С.66-72.

Ловчев В. М. «Трудным делает Вакх тем, кто не пьет, жизненный путь…» (Гораций о винопотреблении в Риме эпохи принципата Августа) // Сборник научных статей. Кн. 2. М.: Военный университет, 2004. — С.116-124.

Ловчев В. М. «Волкодав» против наркомании (к вопросу об использовании современного киноискусства в профилактике отклоняющегося поведения) // Девиации в поведении военнослужащих и допризывной молодежи: проблемы и пути их решения. Москва; Казань: МО РФ, КВВКУ, 2007. — С. 104—106.

Ловчев В. М. Инновационные подходы к антинаркотическому воспитанию в военном ВУЗе // Информационно-методический сборник. — Казань: КВВКУ, 2008. — С.19-25.

Ловчев В. М. Способен ли детский писатель содействовать профилактике отклоняющегося поведения (воспитательные возможности прозы и поэзии Редьярда Киплинга) // Девиации в поведении военнослужащих и допризывной молодежи: проблемы и пути решения. — Москва; Казань: МО РФ, КВВКУ, 2009. — С. 91-94.

Ловчев В. М.К вопросу о профилактических возможностях учебной дисциплины «Философия» (образ античного философа Гераклита как инструмент пропаганды антинаркотических идей) // Девиации в поведении военнослужащих и допризывной молодежи: проблемы и пути решения. — Казань: КВВКУ, 2010. — С. 82-84.

Ловчев В. М., Хусниева Р. Р. Добровольческие антинаркотические формирования как экспериментальная площадка культурологических приемов профилактики отклоняющегося поведения // Девиации в поведении военнослужащих и допризывной молодежи: проблемы и пути решения. — Казань: КВВКУ, 2010. — С. 148—151.

Ловчев В. М. Противонаркотическое воспитание студентов на учебных дисциплинах «Музееведение» и «Экскурсионная и выставочная работа» // Девиации в поведении военнослужащих и допризывной молодежи: проблемы и пути решения. — Казань: КВВКУ, 2010. — С. 84-86.

Ловчев В. М. Конфликт проалкогольной культуры и безалкогольной субкультуры (постановка проблемы) // Роль конфликтологии в обеспечении сотрудничества государства, бизнеса и общества. Материалы III международного конгресса конфликтологов. — Казань: КГТУ, 2010. — С. 215—221.

Ловчев В. М. Трезвенническая субкультура региона в контексте инноваций и традиций // VII Всероссийская научно-практическая конференция по программе «Социокультурная эволюция России и её регионов», 12-15 октября 2011 г. — Казань: КНИТУ, 2011. — С. 257—264.

Ловчев В. М. Пронаркотическое культурное поле как ядро пронаркотической культуры и его демонтаж в современном образовательном процессе // Кирсановские чтения (сборник научных статей, выпуск 1). — Казань: Отечество, 2012. — С. 125—130.

Ловчев В. М. Профилактика алкоголизма, игромании и других форм отклоняющегося поведения допризывной молодежи средствами культуры эпохи Высокого Возрождения // Девиации в поведении военнослужащих и допризывной молодежи: проблемы и пути решения. — Казань: КВВКУ, 2012. — С. 48-58.

Ловчев В. М. Трактирщица вместо шоколадницы (лингвистические аспекты конфликта проалкогольной культуры и безалкогольной субкультуры) // Конфликты в социальной сфере. Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Конфликты в социальной сфере». 22-23 марта 2012 г., Казань. — Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. — С. 346—355.

Ловчев В. М. Наращивание пронаркотического культурного поля средствами современного киноискусства // Научная сессия Казанского национального исследовательского технологического университета (5-8 февраля 2013 г.). Аннотация сообщений. — Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. — С. 179.

Ловчев В. М. Современный музей в контексте противоборства пронаркотической и безнаркотической традиции в культуре // Научная сессия Казанского национального исследовательского технологического университета (5-8 февраля 2013 г.). Аннотация сообщений. — Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. — С. 179.

Ловчев В. М. Качественно-количественный метод анализа классических литературных текстов как средство изучения пронаркотического культурного поля // Конфликты в социальной сфере: Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической и научно-методической конференции. — Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. — С. 203—217.

Примечания 

Выпускники Казанского университета
Родившиеся в Казани